Campagnolo ima više značenja:
 Campagnolo, L'Aquila
 Campagnolo, Mantua
 Campagnolo, Padova